Триантис — греческая фамилия.

 Триантис, Крис (); 12 октября 1987, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист греческого происхождения.
 Триантис, Питер (); 17 января 1992, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист греческого происхождения.
 Триантис, Стелиос — прославленный греческий скульптор и реставратор.